Murilo Otávio Mendes (Belo Horizonte, 1995. március 8. –) brazil labdarúgó, a portugál SC Olhanense csatára.

További információk 

Adatlapja a Soccerway oldalán

1995-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek